Сан Хосе де лас Делисијас има више значења:

 Сан Хосе де лас Делисијас (Чигнавапан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Хосе де лас Делисијас (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику